Ернест Лібераті — французький футболіст, що грав на позиції нападника. Учасник першого чемпіонату світу.
 Ліберо Лібераті — італійський мотогонщик, чемпіон світу 1957 року.
 6417 Лібераті — астероїд головного поясу.
 Стадіо Ліберо Лібераті — стадіон в італійському місті Терні.